J77 peut faire référence à :
 HMS Romney (J77) un dragueur de mine de la Royal Navy ;
 Rhombicosidodécaèdre paragyrodiminué (J77), une figure géométrique.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres